Rêverie (franz.: Träumerei oder Tagtraum) ist

 der Titel zahlreicher Kompositionen, wie:
 der Nr. 7 aus Robert Schumanns Kinderszenen
 dem Opus 24 von Alexander Skrjabin
 dem Notturno op. 19 von Giulio Regondi
 der Titel eines Porträts der Jeanne Samary von Auguste Renoir
 der Titel einer Lithographie von Alphonse Mucha
 der Name einer Dark-Metal Band Rêverie (Band)
 US-amerikanische Fernsehserie aus 2018, Reverie (Fernsehserie)